Горња Ријека може бити:

 Горња Ријека (Хрватска), насеље и средиште истоимене општине, Република Хрватска
 Горња Ријека (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ